Osoby o nazwisku Dawidowski:
 Karol Dawidowski (ur. 1882, zm. 1928) – polski pedagog
 Maciej Aleksy Dawidowski (ur. 1920, zm. 1943) – harcerz, oficer Armii Krajowej
 Tomasz Dawidowski (ur. 1978) – polski piłkarz
 Wiesław Dawidowski (ur. 1964) – polski augustianin, doktor teologii